Opchanacanough lub Opechancanough (zm. 1644) – wódz indiański, brat i następca Powatana. W 1622 roku najechał Kolonię Wirginię, zabijając około 350 kolonistów m.in. Johna Rolfe'a i rozpoczynając wojnę przeciw kolonistom.

Wodzowie indiańscy
Zmarli w 1644